115 rok naszej ery
 115 rok przed naszą erą
 115 liczba naturalna
 galaktyka NGC 115
 planetoida (115) Thyra
 misja promu kosmicznego STS-115
 115 jest liczbą atomową pierwiastka moskow (Mc)
 droga wojewódzka nr 115
 droga krajowa nr 115 (Węgry)
 linia kolejowa nr 115
 Sonet 115 Williama Shakespeare’a
 Psalm 115
 słowacki wieżowiec Tower 115
 niemiecki bombowiec Heinkel He 115
 nabój 15 × 115 mm
 radiostacja RD-115
 115 Pułk Piechoty
 115 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP
 115 Pułk Piechoty im. Księcia Williama – brytyjski pułk piechoty 1794–1795
 115 Przyboczny Pułk Piechoty (1 Wielkiego Księstwa Heskiego) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego